Stöhr är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Stöhr (1855–1921), österrikisk filosof och psykolog
 Alvin Stöhr (1874–1941), svensk målare
 Henry Stöhr (född 1960), tysk judoutövare
 Martina Stöhr (född 1966), svensk regissör, manusförfattare, produktionsledare och inspelningsledare
 
 
 Willi Stöhr (1903–efter 1994), tysk politiker
 Wolfgang Stöhr (född 1946), tysk backhoppare

Tyska efternamn